

Persone
 Jean Poiret (1926-1992) – attore e sceneggiatore francese
 Jean Louis Marie Poiret (1755-1834) – botanico ed esploratore francese
 Paolo Poiret (1945-2015) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Paul Poiret (1879-1944) – stilista francese

Altro
 Coppia di Poiret – nella teoria dei segnali, sistema ordinato di impulso-risposta
 Villa Paul Poiret – edificio nel dipartimento di Yvelines,  regione dell'Île-de-France